Роберт Вебер:
 Вебер, Роберт (1824—1896) — швейцарский писатель-германист, журналист и публицист.
 Вебер, Роберт (род. 1985) — австрийский гандболист.